Let's Dance (álbum) - de David Bowie
Let's Dance (canção) - de Vanessa Hudgens
Let's Dance (filme) -  comédia musical de 1950
Let's Dance - Vamos Dançar -  talent show português da TVI

Desambiguação